Il doppio dell'Internationaux du Doubs - Open de Franche-Comté 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Philipp Petzschner e Alexander Peya erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karol Beck e Jaroslav Levinský hanno battuto in finale 2–6, 7–5, 10–7 David Škoch e Igor Zelenay.

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Pavel Vízner (semifinali)

 Florin Mergea /  Horia Tecău (quarti di finale) 
 David Škoch /  Igor Zelenay (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux du Doubs - Open de Franche-Comté 2009